Snacka går ju... kan syfta på:

 Snacka går ju... (musikalbum) – ett musikalbum från 1980 med Motvind
 Snacka går ju... (1981) – en svensk film från 1981
 Snacka går ju... (1989) – en amerikansk film från 1989 med originaltiteln Say Anything...